Э́рвин Косте́дде (; род. 21 мая 1946, Мюнстер) — немецкий футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок бельгийского клуба «Стандард», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Бельгии. Является первым темнокожим футболистом в истории сборной Германии.

Клубная карьера 
Костедде, сын матери-немки и отца-афроамериканца, американского солдата, стал первым чернокожим игроком, сыгравшим за сборную Западную Германию, лучшим бомбардиром бельгийской лиги в сезоне 1970/71 (26 голов) и чемпионата Франции сезона 1979/80. Костедде забил 98 голов в 218 матчах Бундеслиги.

Выступления за сборную 
Костедде выиграл свой первый из трёх матчей за сборную Западной Германии в 1974 году.

Жизнь вне футбола 
В 1990 году Костедде был обвинен в ограблении развлекательного зала и провёл шесть месяцев в тюрьме, прежде чем был оправдан и получил компенсацию в размере 3000 немецких марок.

В 1994 году клуб «Киккерс» из Оффенбаха запустил журнал для фанатов, которому было присвоено имя «Эрвин» в честь Костедде. Журнал просуществовал 13 лет и выпустил 65 выпусков.

В 2021 году Костедде участвовал в съёмках документального фильма «Чёрный орёл» () немецкого режиссёра Торстена Кернера, рассказывающего об опыте чернокожих игроков в немецком профессиональном футболе.

Достижения 
 Чемпион Бельгии (3): 1968/69, 1969/70, 1970/71
 Чемпион Региональной лиги «Юг»: 1971/72
 Чемпион Второй Бундеслиги «Север»: 1980/81
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1971
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1980

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 
 
 Профиль на сайте WorldFootball.net
 
 

Футболисты Германии
Футбольные тренеры Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Игроки ФК «Стандард» Льеж